Simon Schoch um snowboarder suíço, irmão de Philipp Schoch
Philipp Schoch um snowboarder suíço, irmão de Simon Schoch
24277 Schoch um asteroide da cintura principal

Desambiguação